Nesterov je priimek več oseb:
 Jurij Nesterov, sovjetski (ruski) rokometaš
 Nikolaj Nikolajevič Nesterov, sovjetski general
 Semjon Stepanovič Nesterov, sovjetski general